Blauwkroontje
 Roodkroontje